

Geografia 
Humble – località del comune di Langeland (Danimarca)
Humble – città della Contea di Harris (Stati Uniti d'America)

Musica 
Humble – singolo di Kendrick Lamar del 2017

Persone 
Jack Humble – calciatore e dirigente sportivo inglese